Голо́вченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Головченко Анатолій Петрович (1911—1976) — Герой Радянського Союзу.
 Головченко Василь Євстахійович (1921—1990) — Герой Радянського Союзу.
 Головченко Василь Іванович — Герой Радянського Союзу і Герой Соціалістичної Праці.
 Головченко Володимир Іванович — доктор політичних наук, професор.
 Головченко Володимир Терентійович (1921—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Головченко Георгій Геннадійович (* 1931) — український архітектор.
 Головченко Гліб Олександрович (* 1974) — український новинар.
 Головченко Іван Петрович (* 4 серпня 1941, Високе (Охтирський район)) — прозаїк.
 Головченко Іван Харитонович (1918—1992) — генерал-полковник, письменник, Міністр внутрішніх справ УРСР, Депутат Верховної Ради УРСР.
 Головченко Ігор Борисович ( 25 травня 1960 —  7 квітня 2012) — Народний депутат України 6 скликання.
 Головченко Ніна Іванівна (* 1958)  — український літературний критик, педагог, журналіст.
 Головченко Олександр Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головченко Петро Овксентійович (1898—1938) — український радянський архітектор.
 Головченко Стела (* 1963) — уругвайська драматургиня, акторка і театральна режисерка.
 Головченко Тетяна Іванівна (* 1980) — українська спортсменка-легкоатлетка. Майстер спорту міжнародного класу — на всіх дистанціях від 800 метрів до марафону.
 Головченко Яким Михайлович — полковник Черкаського козацького полку (1668—1669).
 Головченко Яків Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Прізвища на -енко